Olimpíada Internacional de Matemàtiques, competició anual de matemàtiques, adreçada a estudiants d'educació secundària
 Organització Internacional per a les Migracions, organització intergovernamental per a temes de migració, amb seu a Ginebra